Нога — парний орган опорно-рухового апарату в тварин, в тому числі людини (див. Нога людини).
Нога вежі (; ; ) — стояк; ферма, опора; конструкція чи вертикальні колони бурової платформи, на які опирається палуба.
Телеспопічна нога (; ; ) — розсувна нога.

Прізвище 

 Нога Митрофан Петрович (1914 — 1986) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1939). Генерал-лейтенант авіації.
 Нога Олександр Павлович (1959) — український мистецтвознавець, член Національної спілки художників України (1993).

Фільм 
 «Нога» — радянський художній фільм 1991 року.